Караччоло () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Караччоло, Андреа (род. 1981) — итальянский футболист.
 Караччоло, Бартоломео (1280—1362) — неаполитанский хронист и дипломат.
 Караччоло, Баттистелло (1578—1635) — итальянский художник эпохи раннего барокко.
 Караччоло ди Белла, Камилло (1821—1888) — итальянский государственный деятель, дипломат.
 Караччоло, Джованни (около 1372 — 1432) — секретарь и любимец неаполитанской королевы Джованны II.
 Караччоло, Кармине Николао (1671—1726) — вице-король Перу с 1716 по 1720 год.
 Караччоло, Лучо (1771—1833) — итальянский военачальник.
 Караччоло, Роберто (1425—1475) — итальянский прелат, миноритский проповедник.
 Караччоло, Тристан (около 1439 — около 1517) — неаполитанский гуманист.
 Караччоло, Франциск (1563—1608) — итальянский священник, католический святой.
 Караччоло, Франческо (1752—1799) — адмирал Неаполитанского королевства.
 Караччоло, Энрикетта (1821—1904) — итальянская писательница, журналистка, деятельница Рисорджименто.

Кардиналы 
 Караччоло, Диего Иннико (1759—1820) — итальянский куриальный кардинал;
 Караччоло, Иннико (младший) (1642—1730) — итальянский куриальный кардинал;
 Караччоло, Марино (1468—1538) — итальянский дипломат и кардинал, второй губернатор Милана;
 Караччоло, Никколо (1658 — 1728) — итальянский куриальный кардинал.

См. также 
 Караччиоли